Municipio de Carter puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Carter (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Ashley.
 Municipio de Carter (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Burke.
 Municipio de Carter (condado de Tripp, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Tripp.
 Municipio de Carter (condado de Spencer, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Spencer.
 Municipio de Carter (condado de Carter, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Carter.